Benguela (província) — província de Angola
Benguela — capital da província de Benguela
Corrente de Benguela
Benguela (capoeira) — termo de capoeira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos